The Devil Knows My Name est un album du guitariste John 5, sorti en 2007.

En plus de son talent de virtuose de la Guitare, John 5 montre ici son amour pour le synthétiseur. Les sons électroniques et indus y sont très présents.

Morceaux 
First Victim 1:04
The Werewolf of Westeria 8:39 (Avec Joe Satriani)
27 Needles 6:55
Bella Kiss 1:30
Black Widow of la Porte 7:25 (Avec James Root)
Welcome to the Jungle 4:28 (Reprise des Guns N' Roses) 
Harold Rollings Hymn 0:53
Dead Art in Plaintfield 8:01
Young Thing 3:04 (Reprise de Chet Atkins)
The Washing Away of Wrong 8:43 (Avec Eric Johnson)
July 31st (The Last Stand) 4:10

Album musical sorti en 2007